Logan Hanneman (ur. 2 czerwca 1993 w Fairbanks) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Alaska Pacific University Nordic Sk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 2 stycznia 2010 roku, podczas zawodów "Mistrzostw Stanów Zjednoczonych" w amerykańskiej miejscowości Anchorage, gdzie zajął 28. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 20 stycznia 2018 roku w Planicy, w sprincie stylem klasycznym uplasował się na 35. miejscu. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 16 lutego 2019 w Cogne, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 27. pozycji.

Jego brat Reese również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Hanneman nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018